Sar-i Pul bezeichnet:

 Sar-i Pul (Provinz), eine Provinz in Afghanistan
 Sar-i Pul (Stadt), die Hauptstadt der Provinz Sar-i Pul